American Dream kan vara:

 The American Dream – en term som syftar på föreställningen att alla medborgare och invånare i USA kan bli framgångsrika, se Amerikanska drömmen
 American Dream (album) – ett album med Crosby, Stills, Nash & Young
 American Dreamz – en amerikansk film